Оленья Губа — населённый пункт в Мурманской области. Входит в административный округ Гаджиево в составе ЗАТО Александровск. До 2008 года входил в состав ЗАТО Скалистый. Расположен на южном берегу губы Оленьей Кольского залива Баренцева моря в 4 км от Гаджиева. В посёлке расположена база ВМФ. В посёлке в братской могиле похоронен экипаж подводной лодки С-80, затонувшей в 1961 году. Действует средняя школа № 280 и детский сад, также работает культурно-молодёжный центр.

Название 
Название происходит от поморского «губа» — залив, а «оленья» связано с тем, что в прошлом здесь размещались стада промысловых оленей.

История 
Упоминание населённого пункта Оленья Губа как административно-территориальной единицы впервые встречается в документе исполнительного комитета Александровского волостного Совета рабочих, крестьянских и рыбацких депутатов от 3 мая 1920 года. Этот день считается днём образования посёлка.

После ликвидации Александровского сельсовета 4 июня 1920 года и до 1932 года сведений об Оленьей Губе не имеется. Но по архивным данным известно, что с момента основания и до конца 1930-х годов посёлок был рыбацким и оленеводческим.

По мере формирования Северного флота в конце 1930-х годов Оленья Губа перестраивается под военно-морскую базу — сооружаются причалы, склады, казармы, госпиталь, база отдыха моряков. Интерес военных обусловлен удобным расположением посёлка — хорошо защищённая бухта с глубинами до 60 м, расположенная недалеко от выхода в Кольский залив и Баренцево море и в непосредственной близости от Екатерининской гавани (город Полярный, бывший Александровск) — первой базы Северного флота СССР. В тот период дороги до Оленьей Губы не было, снабжение и доставка строительных материалов осуществлялась морем.

Во время Великой Отечественной войны в Оленьей Губе базировался дивизион торпедных катеров, ныне 108-й Печенгский Краснознамённый ордена Ушакова I степени дивизион малых ракетных кораблей.

В послевоенный период гражданское население в посёлке отсутствовало — гражданские лица проживали в рядом расположенном посёлке Щитовая, на месте которого ныне построен СРЗ Нерпа.

В период с 1955 по 1958 годы в Оленью Губу с Балтики переводят дивизию дизельных подводных лодок. В 1970-х годах Оленья Губа становится базой атомных подводных лодок.

По состоянию на 2013 год в Оленьей Губе базируется БС-136 «Оренбург» (бывшая К-129), АПЛ специального назначения, и дивизион малых ракетных кораблей.

Население 
Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 1661 человек, из них 1132 мужчины (68,2 %) и 529 женщин (31,8 %).

Улицы 
 ул. Дьяченко
 ул. Строителей

Примечания

Ссылки 
 
 

Территориальный округ Гаджиево